Le psaume 86 peut désigner :
 le psaume 86 (85) : psaume 86 selon la numérotation hébraïque, psaume 85 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 87 (86) : psaume 87 selon la numérotation hébraïque, psaume 86 selon la numérotation grecque.